Ндочи () — албанская фамилия. Известные носители:

 Ндочи, Аида — албанская певица
 Ндочи, Фредерик (род. 1960) — албанский певец и киноактёр.